Bobby er navnet på to film:

 Bobby (film fra 2006) –  et drama om mordet på den amerikanske senator Robert F. Kennedy.
 Bobby (film fra 1973) –  en Bollywoodfilm om kærligheden mellem to teenagere fra forskellige klasser i Bombay.
 Bobby (kortfilm) – kortfilm fra 2009 instrueret af Julie Bille